Jean d’Estrées ist der Name folgender Personen
 Jean d’Estrées (1666–1718), französischer Kleriker und Diplomat
 Jean I. d’Estrées (1486–1571), französischer Adliger und Militär
 Jean d’Estrées (1624–1707), Marschall und Admiral von Frankreich, siehe Jean II. d’Estrées